Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Дэвиса. Проводится между командами, проигравшими в первом круге Мировой группы и победившими в своих региональных зонах.

Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2014 году; проигравшие — в региональных зонах.

Игры (12 — 15 сентября)

Бельгия — Израиль

Япония — Колумбия

Хорватия — Великобритания

Нидерланды — Австрия

Швейцария — Эквадор

Германия — Бразилия

Испания — Украина

Польша — Австралия

Итог 
Место в Мировой группе 2014 года обеспечили себе сборные Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Швейцарии и Японии.

Сборные Бразилии, Колумбии и Эквадора выбывают в первую группу зоны Америка в 2014 году.

Сборные Австрии, Израиля, Польши, Хорватии и Украины выбывают в первую группу зоны Европа/Африка в 2014 году.

Ссылки 
 Официальный сайт 

2